Бхаґалпур (, ) — місто в індійському штаті Біхар, розташоване на березі Гангу, адміністративний центр округу Бхаґалпур. Місто найбільш відоме своєю шовковою промисловістю.

Міста Індії